Onderste Molen (Geulle) of Molen van Hulsen, een watermolen te Geulle, Nederlands Limburg
 Onderste Molen (Mechelen) of Commandeursmolen, een watermolen te Mechelen, Nederlands Limburg
 Onderste Molen (Schinveld), een watermolen te Schinveld, Nederlands Limburg
 Onderste Molen (Venlo), een verdwenen watermolen in Venlo, Nederland
 Caumermolen of Onderste Molen van Heerlerbaan, een verdwenen watermolen in Heerlen
 Onderste Neustadtmolen, een verdwenen watermolen in Maastricht